Monza může znamenat:

místopisný název
 Monza, město v severní Itálii blízko Milána
 Autodromo Nazionale Monza, motoristický okruh
 Královská vila v Monze

příjmení
 Carlo Monza (1735–1801), italský varhaník a hudební skladatel